Constantin Héger – insegnante belga
 Eduard Heger – politico slovacco
 Heinz Heger – prigioniero austriaco nei campi di concentramento nazionalsocialisti
 Robert Heger – direttore d'orchestra e compositore tedesco
 Tomasz Heger – calciatore ungherese
 Vladimír Heger – cestista e allenatore di pallacanestro ceco